Pawlikowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 de la voïvodie de Basse-Silésie
 Pawlikowice, un village
 de la voïvodie de Łódź
 Pawlikowice, un village du powiat de Kutno
 Pawlikowice, un village du powiat de Pabianice
 de la voïvodie de Petite-Pologne
 Pawlikowice, un village